

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Larbi Jabeur, (1985-), footballeur tunisien ;
 Ons Jabeur, (1994-), joueuse tunisienne professionnelle de tennis ;

Homonymie
Homonymie de patronyme